

Földrajz

Települések
Bálványos, Somogy megye
Bálványosfürdő (rom. Băile Bálványos), Torja része, Románia, Kovászna megye
Bálványospataka (rom. Bolovăniș), Románia, Bákó megye
Bálványosváralja (rom. Unguraș), Románia, Kolozs megye
Homokbálványos (szerb. Bavanište), Szerbia, Vajdaság

Településrészek
Bálványszakállas (szlovákul Balvany), Keszegfalva (Kameničná) település része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás

Egyéb
Bálványos vára (rom. Cetatea Unguraș), romjai Bálványosváralja mellett
Bálványosvár (rom. Cetatea Bálványos), romjai Bálványosfürdő mellett
Bálványos-patak

Személynevek
Bálványos Huba (1938-2011) Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, egyetemi tanár.